Нина Ивановна Гапо́нова(р. 1935) — советский и российский театральный художник.

Биография 
Родилась 12 ноября 1935 года в селе Красное (ныне Ленинск-Кузнецкий район, Кемеровская область). Окончила ЛГИТМиК. Работала художником, главным художником в театрах Омска (1962—1966), Ставрополя, Перми, Волгограда (1968—1970), Кишинёва (1970—1971).

В 1971—1989 годах — главный художник Воронежского АТД имени А. В. Кольцова. Оформляла спектакли в Воронежском ТЮЗе и Воронежском ТОБ. В 1979—1983 годах преподавала в ВХУ. В 1983—1989 годах являлась руководителем зональной лаборатории театральных художников (Воронеж). Работала в театре «Глас» (1992—1994). Персональные выставки Н. И. Гапоновой состоялись в Воронеже (1972, 1985) и Москве (1992, 1997). В настоящее время живёт в Москве.

Творчество 
  — «Иванов» А. П. Чехова
  — «Хроника одного дня» Э. И. Пашнева и Г. Б. Дроздова
  — «На дне» М. Горького
  — «Без вины виноватые» А. Н. Островского
  — «Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина
  — «В списках не значился» Б. Л. Васильева
  — «Диктатура совести» М. Ф. Шатрова

Признание 
 Государственная премия РСФСР имени К. С. Станиславского (1974) — за спектакль «Хроника одного дня» Э. И. Пашнева и Г. Б. Дроздова, поставленный на сцене Воронежского АТД имени А. В. Кольцова
 заслуженный художник РСФСР (1982)
 лауреат областного театрального конкурса «Событие сезона» (2003)

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Воронеж